

Codici 
 XOF – codice valutario ISO 4217 del Franco CFA BCEAO, valuta di Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo

Altro 
 XOF – unità speciale della serie di videogiochi Metal Gear